De politie, organisatie belast met het toezicht op de openbare orde.
 De politie (Mrożek), hoorspel van Sławomir Mrożek.
 De politie (single), nummer van K3.